Ryparobius är ett släkte av svampar. Ryparobius ingår i familjen Thelebolaceae, ordningen Thelebolales, klassen Leotiomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Ryparobius